Godowsky ist der Familienname folgender Personen:

 Dagmar Godowsky (1897–1975), US-amerikanische Schauspielerin
 Leopold Godowsky (1870–1938), polnisch-US-amerikanischer Komponist und Pianist
 Leopold Godowsky junior (1900–1983), US-amerikanischer Musiker und Erfinder